Dit is een lijst van planetoïden 69501-69600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69501) - || 1997 CK11 || 3 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69502) - || 1997 CK12 || 3 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69503) - || 1997 CF16 || 6 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69504) - || 1997 CG20 || 12 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69505) - || 1997 CX21 || 11 februari 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| (69506) - || 1997 CF26 || 14 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69507) - || 1997 CQ27 || 4 februari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69508) - || 1997 ET2 || 4 maart 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69509) - || 1997 ES4 || 2 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69510) - || 1997 EN5 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69511) - || 1997 ER33 || 4 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69512) - || 1997 EZ38 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69513) - || 1997 EP39 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69514) - || 1997 EQ46 || 12 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69515) - || 1997 EM47 || 12 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69516) - || 1997 FJ || 21 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69517) - || 1997 FM3 || 31 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69518) - || 1997 FS4 || 28 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69519) - || 1997 GT1 || 2 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69520) - || 1997 GC2 || 7 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69521) - || 1997 GY2 || 7 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69522) - || 1997 GY6 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69523) - || 1997 GH7 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69524) - || 1997 GM7 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69525) - || 1997 GF9 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69526) - || 1997 GN9 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69527) - || 1997 GU10 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69528) - || 1997 GV10 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69529) - || 1997 GU12 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69530) - || 1997 GN13 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69531) - || 1997 GV13 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69532) - || 1997 GC17 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69533) - || 1997 GT17 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69534) - || 1997 GG20 || 5 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69535) - || 1997 GN23 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69536) - || 1997 GN24 || 7 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69537) - || 1997 GZ32 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69538) - || 1997 GH36 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69539) - || 1997 GO40 || 7 april 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69540) - || 1997 HA1 || 29 april 1997 || Modra || Modra
|-
| (69541) - || 1997 HZ9 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69542) - || 1997 HL10 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69543) - || 1997 JZ2 || 4 mei 1997 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| (69544) - || 1997 JV9 || 9 mei 1997 || Mauna Kea | C. Veillet
|-
| (69545) - || 1997 JF10 || 11 mei 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69546) - || 1997 JO13 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69547) - || 1997 KU1 || 27 mei 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69548) - || 1997 LA3 || 5 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69549) - || 1997 LC4 || 9 juni 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| (69550) - || 1997 LA6 || 13 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69551) - || 1997 MY2 || 28 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69552) - || 1997 MT4 || 28 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (69553) - || 1997 QS2 || 31 augustus 1997 || Kleť || Z. Moravec
|-
| (69554) - || 1997 SZ4 || 25 september 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (69555) - || 1997 SQ9 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69556) - || 1997 SA31 || 27 september 1997 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| (69557) - || 1997 SY31 || 30 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69558) - || 1997 TA26 || 10 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69559) - || 1997 UG5 || 27 oktober 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69560) - || 1997 UW14 || 31 oktober 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (69561) - || 1997 YD2 || 21 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69562) - || 1997 YU6 || 25 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (69563) - || 1997 YP10 || 28 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69564) - || 1997 YA18 || 31 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69565) Giulioscarfi || 1998 AZ4 || 5 januari 1998 || Monte Viseggi || L. Sannino, P. Pietrapriana
|-
| (69566) - || 1998 BX || 19 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69567) - || 1998 BC8 || 25 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69568) - || 1998 BK12 || 23 januari 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69569) - || 1998 BU12 || 23 januari 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69570) - || 1998 BT24 || 28 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69571) - || 1998 BJ25 || 28 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69572) - || 1998 BY25 || 29 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69573) - || 1998 BQ26 || 28 januari 1998 || Sormano || P. Sicoli, A. Testa
|-
| (69574) - || 1998 BR35 || 28 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69575) - || 1998 BT36 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69576) - || 1998 BQ46 || 28 januari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69577) - || 1998 CE5 || 6 februari 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69578) - || 1998 DC || 16 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69579) - || 1998 DQ1 || 20 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (69580) - || 1998 DR7 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (69581) - || 1998 DX8 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69582) - || 1998 DM10 || 23 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (69583) - || 1998 DP10 || 23 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (69584) - || 1998 DZ10 || 17 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69585) Albertoraugei || 1998 DN35 || 27 februari 1998 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (69586) - || 1998 DE36 || 25 februari 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69587) - || 1998 EZ1 || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69588) - || 1998 EF4 || 2 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69589) - || 1998 EM7 || 1 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69590) - || 1998 EL8 || 3 maart 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (69591) - || 1998 EV13 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69592) - || 1998 EO14 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69593) - || 1998 EN21 || 11 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69594) Ulferika || 1998 FF11 || 24 maart 1998 || Drebach || G. Lehmann
|-
| (69595) - || 1998 FK11 || 22 maart 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69596) - || 1998 FT14 || 26 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69597) - || 1998 FQ15 || 28 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69598) - || 1998 FT18 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69599) - || 1998 FH19 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69600) - || 1998 FC23 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten